BossaJova è un album musicale che nasce dalla collaborazione tra Jovanotti e il cantante brasiliano di origine italiane Franco Cava
.

L'album vede la luce nel 2002 quando Franco Cava, musicista ma anche guida turistica per italiani in vacanza a Rio de Janeiro, innamorato della musica di Jovanotti dal 1992 lo incontra per caso e gli fa da cicerone. L'artista brasiliano fa ascoltare al rapper una personalissima versione di Bella. Si narra che l'italiano non abbia ceduto facilmente alla proposta del collega calabro-brasiliano di incidere un disco in cui avrebbe ri-intretato alcuni suoi successi, e che abbia dovuto portarlo in giro per Rio per molto tempo. Ma poi Lorenzo Cherubini si innamora del progetto e appoggia l'intraprendente guida turistica.

Viene così pubblicato nel 2003 l'album BossaJova che può vantare una foto di copertina dello stesso Jovanotti.

Tracce
Bela ispirata a Bella
Chiove ispirata a Piove
Cometa ispirata a Stella cometa
Lua suburbana ispirata a Luna di città d'agosto
Figa ispirata a Ragazzo fortunato
Penso positivo ispirata a Penso positivo
A casa de paz ispirata a Questa è la mia casa
Pra voçe ispirata a Per te
Un raggio di sole (Un raio de sol)
Samba è ispirata a Ciao mamma
Umbigo ispirata a L'ombelico del mondo

Samba è (sul ritmo di Ciao mamma) celebra l'elezione di Luiz Inácio Lula da Silva alla presidenza del Brasile

Note